28-й чемпионат мира и одновременно 39-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии, со 2 по 12 марта 1961 года. Одновременно с турниром сильнейших сборных (Группа А), проходили турниры в группе В и группе С.

Турнир проходил в один круг.

Квалификационные матчи за право играть в группе А

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1961
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1961

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1961
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1961 году
Март 1961 года
Международные спортивные соревнования в Женеве
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Чемпионаты Европы в 1961 году